Kougoumti peut désigner deux localités du Cameroun :
 Kougoumti (Alme)
 Kougoumti (Mayo-Baléo).

Homonymie de localités